Juana Fernández puede designar a las siguientes personas:

 Juana Fernández de Castro (m. después de 1316).  noble española 
 Juana Fernández de Córdoba y Enríquez de Ribera (1580-1611), noble española 
 Juana Fernández Solar (1900-1920), religiosa católica chilena, conocida como Teresa de Los Andes.
 Juana de Ibarbourou (1892-1979), poeta uruguaya.